Олег Степаненко:
 Степаненко Олег Георгійович (1916—?) — радянський і український художник кіно.
 Степаненко Олег (продюсер)